Campeonato Carioca de Futebol de Amadores foi uma competição disputada no Rio de Janeiro, então com status de Distrito Federal, entre os anos de 1933 e 1944.

História 

Com o estabelecimento do futebol profissional pela Liga Carioca de Futebol em 1933, a disputa da antiga categoria de Segundos Quadros foi substituída pela do Campeonato de Quadros Amadores, destinada então aos atletas que não desejassem aderir ao profissionalismo.

A Federação Metropolitana de Desportos, a liga profissional da CBD surgida em 1935, seguiu a fórmula, mantida após a fusão e que permaneceu até 1944, ano em que o futebol amador cessou completamente de existir nos clubes da divisão principal.

 Campeões Cariocas de Amadores (Resistência ao Profissionalismo)

Referências

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol
 Campeonato Carioca de Futebol de Segundos Quadros
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-17
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-15
 Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital
 Campeonato Carioca de Futebol Feminino
 Campeonato Carioca de Futebol Feminino Sub-17

Competições extintas de futebol
Competições de futebol do Rio de Janeiro
Campeonato Carioca de Futebol
Futebol do Rio de Janeiro (estado)